Дети революции ():

 «Дети революции» — австралийский кинофильм.
 «Дети революции» — документальный фильм ирландского режиссёра Шэйна О’Салливана, снятый в 2010 году.

См. также 
 «Children of the Revolution» — песня британской рок-группы T. Rex.